Flavonoidi predstavljaju jednu od najbrojnih grupa prirodnih heterocikličkih spojeva s kisikom, a u njih se također ubrajaju i žuti pigmenti. 

Flavon predstavlja spoj s fenilbenzopiranskim prestenom. Flavonima su vrlo slični antocijanini (flavilijum soli), flavonoli (3-hidroksiflavoni) i flavanoni (2,3-dihidroksiflavoni).

Cijela ova grupa naziva se flavonoidima i najčešće se nalaze u biljkama poput paprati i viših biljkama. U biljaka se nalaze kao slobodna frakcijia ili mogu biti udruženi s glikonskim komponentama te tvoriti glikozide.

Podjela flavonoida
Razlikujemo više skupina flavonoida:
 flavoni
 flavoni
 flavonoli
 flavanoni
 flavanonoli
 izoflavoni
 derivati flavana i proantocijanidini
 derivati flavana:
 flavan-3-oli
 flavan-4-oli
 flavan-3,4-dioli
 proantocijanidini - dimeri, trimeri, oligomeri ili polimeri flavanola
 antocijanidini - aglikoni antocijanina

Biomolekule

hr:Bioflavonoidi
fi:Flavonoidi
zh:黄酮类